Лиственничный:
 Лиственничный (приток Лиственничной Валсы) — ручей в России, протекает в Республике Коми
 Лиственничный (приток Ниаю) — ручей в России, протекает в Республике Коми
 Лиственничный (приток Цильмы) — ручей в России, протекает в Республике Коми

 Лиственничный (станция) — станция Северной железной дороги в посёлке Лиственичный Плесецкого района Архангельской области
 Лиственничный — посёлок (до 2016 года Листвиничный), Нижнеингашский район, Красноярский край

См. также 
 Лиственичный